Varaždin je lahko:
 Varaždin (mesto, Hrvaška)
 Varaždin Breg (Hrvaška)
 Varaždinska županija (Hrvaška)
 Varaždinske Toplice in Varaždinske toplice (Hrvaška)
 Varaždinsko jezero